Бичур:

 Бичур — река в России, протекает в Свердловской области.
 Бичур — село в Артёмовском районе Свердловской области.